Губское сельское поселение — муниципальное образование в составе Мостовского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Губский сельский округ.

Административный центр — станица Губская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Археология 
Вблизи станицы Баракаевской найдены останки неандертальцев в Монашенской и Баракаевской пещерах Губского ущелья.

Последовательность пещеры Двойная была разделена на три культурных слоя: верхний палеолит (слой 7), ранний мезолит (слой 6), поздний мезолит (слой 4/5).

Навес Чыгай (Губский 5) в Губском (Борисовском) ущелье имеет верхнепалеолитические и мезолитические слои. Последовательность Чыгайского скального навеса состоит из 14 слоёв: 10—14-й отнесены к позднему палеолиту, 9—3-й — к мезолиту, а самые верхние (1—2-й) — к халколиту. Наиболее молодая дата (9,5 тыс. л. н.) из навеса Чыгай получена по костям животных из слоя 4, для вышележащих культурных слоёв радиоуглеродных дат пока нет.

Примечания 

Сельские поселения Мостовского района Краснодарского края